SJH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Juan Del Cesar (Colombia)